Дифан или Дерувиан, Дамиан (, ,  II век) — христианский мученик, святой Католической церкви, память 14 мая.

Святой Дифан, по преданию, вместе со святым Фугатием был направлен на проповедь в Британию святым папой Римским Элевтерием (память 26 мая), по просьбе святого короля Люция (память 3 декабря). Наличие храма в местечке , освящённой в честь святого мученика Дифана, согласно популярному преданию, указывает на то, что он закончил мученичеством свой земной путь.

Ссылки 
 Церковь святого Дифана, Барри, Уэльс 
 St. Dyfan 

Святые Британии
Мученики
Католические святые
Христианские святые II века